Anguis lumbricalis est un synonyme attribué à deux espèces de serpents :
 Anguis lumbricalis Linnaeus, 1758 est un synonyme de Typhlops lumbricalis (Linnaeus, 1758) ;
 Anguis lumbricalis Daudin, 1803 nec Linnaeus, 1758 est un synonyme de Xerotyphlops vermicularis (Merrem, 1820).

Synonyme de serpents (nom scientifique)
Asiatyphlopinae
Typhlopinae